Niviaq Chemnitz Berthelsen (ur. 26 stycznia 1989 w Nuuk) – duńska biegaczka narciarska a grenlandzka biathlonistka, zawodniczka klubu Nordreisa IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Niviaq Chemnitz Berthelsen pojawiła się w styczniu 2009 roku, podczas zawodów FIS Race w norweskim Trondheim, gdzie zajęła 93. miejsce w na 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 listopada 2010 roku w Gällivare, gdzie zajęła 84. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów U-23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 

Duńscy biegacze narciarscy
Grenlandzkie biathlonistki
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Nuuk